Bupleurum thracicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Bupleurum thracicum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
thracicum